Il doppio maschile del torneo di tennis Nottingham John Player 1973, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Tom Gorman e Erik Van Dillen che hanno battuto in finale Bob Carmichael e Frew McMillan 6-4, 6-1.

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Nottingham John Player 1973